Chodowiecki:
 Daniel Niklaus Chodowiecki (1726 - 1801)
 Irena Trapszo-Chodowiecka (1868 Kalisz - 1953 Lwów)